Apnea (medicina), el cessament complet del senyal respiratori.
 Apnea del son, un trastorn del son caracteritzat per la interrupció sobtada de la respiració quan s'està dormint.
 Apnea (esport), un esport que consisteix en la suspensió voluntària de l'acte de respirar.